

13. stoljeće 
 Pierre Lambert (1208) 
 Pierre Andron (1218) 
 Bernard d'Acra (1219) 
 Guillaume-Raimond Colom (1220) 
 Pierre Béguey (1222)
 Amanieu Colom (1227)
 Alexandre de Cambes (1228)
 Guillaume Rostan (1229)
 Raimond Monadey (1230)
 Amanieu Lambert (1231)
 Vigouroux Béguey (1232)
 Gaucelm Colom (1233)
 Raimond Monadey (1234)
 Pierre Caillau, (1235)
 Vigouroux Béguey (1236)
 Rostand del Soler (ožujak 1238)
 Raimond Manadey  (prosinac 1238)
 Bernard d'Ailhan (1240)
 Martin Faure (1241)
 Rostand del Soler, (1241)
 Pierre Béguey, (1242)
 Guillaume Gondaumer (1243-1244)
 Pierre Caillau (1244)
 Guillaume-Raimon Colom, (1245)
 Jean Colom, (1246-1247)
 Guillaume Gondaumer (1247)
 Pierre Bonafous (1248)
 Guillaume Arnaud Monadey (1248)
 Martin Faure (1249)
 Guillaume Raimond Colom (1250)
 Seguin Barba (1250-1251)
 Amanieu Colom (1251-1252)
 Pierre Doat (1252-1253)
 Guillaume Raimond Colom (1253-1254) 
 Raimon Brun de Laporte (1254-1255)
 Pierre Gondaumer (1256)
 Arnaud-Guillaume Aymeric (1257) 
 Guillaume Raimond Colom (1258)
 Jean Colom (1259)
 Arnaud Caillau (1259-1260)
 Pierre Gondaumer (1260-1261)
 Guitar de Laporte  (1261)
 Raimond Monadey  (prosinac1261)
 Hugues de Broys (1262)
 Jean de Lalinde (1263)
 Henri de Cusances (ili de Courances) (1263-1264)
 Raimond Marquès (1264-1265)
 Hugues Rostan (1265-1266)
 Fortaner de Cazenove (1266-1267)
 Pons d'Antin (1268-1270)
 Fortaner de Cazenove (1270-1271)
 Hugues de Gamans (1271-1272)
 Pierre Gondaumer (1272-1274)
 Bernard Gaitapui (1274-1275)
 Henri le Gallois (1275)
 Brun de Saye (1275-1277)
 Guitard de Bourg (1277-1278)
 Bernard d'Ailhan (1278-1279)
 Pierre Estèbe (1279-1280)
 Rostan del Soler (1280-1281)
 Simon Gondemer (1282)
 Pierre del Soler (1282-1283) 
 Jean Colom (1283-1284)
 Arnaud Modaney (1284-1285)
 Pierre Colom, (1285-1286)
 Bernard Ferradre (1287-1288)
 Thomas de Sandwich  (1288-1289)
 Vital Pansa, (guverner) (1289-1290)
 Arnaud de la Naude,  (rujan 1290)
 Pierre Daussure,  (1291)
 Pierre Dumas,  (1292)
 Guiraud de Lacour, (1293)
 Alexandre de la Pébrée,  (1293-1294)
 Girmond de Burlats,  (1294)
 Arnaud Olivei,  (1294)
 Gilbert Auboyn,  (mars 1295)
 Guillaume de Rabastens,  (1295-1296)
 Bertrand du Faugas,  (1296-1300)

15. stoljeće 
 Edmont Thorpe  (srpanj 1402)  
 Hugues Lutherell  (1402)
 Guillaume-Amanieu de Madaillan (1404)
 Thomas Swynburne  (1405-1412)
 Pierre Bukton  (1412-1413)
 Jean de Saint-John  (1413-1422)
 Jean Radcliff  (lipanj 1423)
 Jean de Saint John  (1425)
 Laurent Merbury  (1427)
 Jean Holland  (1428-1430)
 Jean Bayle  (1432)
 Gadifier Shartoise  (1434-1451) 
 Jean Bureau  (kolovoz 1451.)
 Henry Redford  (1452)
 Jean Bureau  (1453.)
 Jean de Lalande  (1460)
 Charles des Astars  (1463)
 Jean Albun  (1470)
 Jean de Mommerin  (1472)
 Jean de Durfort  (1480)
 Poncet de la Rivière (1485)
 Jean Durfort (1495)

16. stoljeće 
 Antoine de Noailles, sieur de Noailles  (1561 - 1563)
 Gaston de l'Isle  (1563 - 1564)
 Gaston de la Touche  (1564 - 1567) 
 Michel de Montaigne (12. rujan 1581 - 1585).
 Jacques Goyon, sieur de Matignon, Maréchal de France (1585 - 1599) 
 Alfonso d'Ornano, (1599 - 1610)

18. stoljeće 
 François-Armand de Saige,  (1791 - 1793), pogubljen 25. listopada 1793.

19. stoljeće 

 Laurent Lafaurie-Monbadon (1805-1809)
 Jean-Baptiste Lynch (1809-1815)
 Emmanuel Pierre Félix Isidore de Gramont (1815)
 vikont Joseph-Marie de Gourgue (1816-1823)
 André Guy Victor du Hamel (1824-1830)
 Charles de Bryas (1830-1831)
 Joseph Thomas Brun (1831-1838)
 David Johnston (1838-1842)
 Lodi Martin Duffour-Dubergier (1842-1848)
 Jean-Baptiste Billaudel (1848)
 Gustave Curé (1848-1849)
 Antoine Gautier (1849-1860)
 Pierre Castéja (1860-1863)
 Henri Brochon (1863-1867)
 Alexandre de Bethmann (1867-1870)
 Émile Fourcand (1870-1874)
 vikont Charles Jacques Pierre Jean de Pelleport-Burète (1874-1876)
 Émile Fourcand (1876-1877)
 Albert Brandenburg (1877-1884)
 Alfred Daney (1884-1888)
 Adrien Baysselance (1888-1892)
 Alfred Daney (1892-1896)
 Camille Cousteau (1896-1900)

20. stoljeće 

 Paul Louis Lande (1900-1904)
 Alfred Daney (1904-1908)
 Jean Bouche (1908-1912)
 Charles Gruet (1912-1919)
 Ferdinand Philippart (1919-1925)
 Adrien Marquet (1925-1944)
 Fernand Audeguil (1944-1947)
 Jacques Chaban-Delmas (19. listopad 1947-19. lipanj 1995)
 Alain Juppé (19. lipanj 1995. – 13. prosinca 2004.)

21. stoljeće 

 Hugues Martin (od 13. prosinca 2004. godine, do izbora novog gradonačelnika)
 Hugues Martin (13. prosinca 2004.  - 8. listopada 2006.)
 Alain Juppé (8. listopada 2006. - )

Bordeaux
Bordeaux, gradonačelnici